Селена может означать:
 Селена — одно из божеств греческой мифологии
 (580) Селена — астероид, открытый в 1905 году
 Селена Кинтанилья-Перес — певица
 «Селена» (1997) — американский фильм о певице с Дженнифер Лопес в главной роли
 Клеопатра Селена I — царица, имевшая эллинское династическое имя Клеопатра
 Клеопатра Селена II — дочь Марка Антония и Клеопатры VII, царица Ливии и Кирены
 Селена Гомес — актриса и певица
 Селены () — род рыб семейства ставридовые
 Selena — торговая марка советских (позже — белорусских) радиоприёмников и телевизоров